Cantanhede peut désigner :

Toponymes

Cantanhede, cité et municipalité située dans l'État du Maranhão ;

Cantanhede, municipalité située dans le district de Coimbra ;
Cantanhede, une des paroisses civiles, ayant rang de « cité », de la municipalité ci-dessus.

Homonymie de toponyme